New Year's Eve (canção de Snoop Dogg)
 New Year's Eve (filme)
Ou ainda:
 New Year's Evil

Desambiguação